Томас Ретт Экинс-младший (, род. ) —
американский кантри-певец и автор-исполнитель. 12 синглов с его первых альбомов It Goes Like This (2013), Tangled Up (2015) и Life Changes (2017) стали хитами № 1 в американском кантри-чарте: «It Goes Like This», «Get Me Some of That», «Make Me Wanna», «Crash and Burn», «Die a Happy Man», «T-Shirt», «Star of the Show», «Craving You», «Unforgettable», «Marry Me» и «Life Changes».

Биография 
Родился 30 марта 1990 года в г. Валдоста (штата Джорджия, США).
Сын известного кантри-музыканта Ретта Эйкинса и в молодости подыгрывал ему на барабанах.
12 октября 2012 года Ретт женился на Лорен Грегори (Lauren Gregory), которую знал с первого класса. В феврале 2017 года пара объявила, что ждет своего первого биологического ребенка в Августе и одновременно находится в процессе усыновления ребенка из Африки. В мае 2017 года Томас и Лорен удочерили девочку из Уганды, которую назвали Уилла Грэй Экинс (род. 2 ноября 2015). 12 августа 2017 года у пары родилась дочь Эйда Джеймс Экинс. 10 февраля 2020 года у пары родился третий ребенок, дочь Леннон Лав Экинс. 15 ноября 2021 года у пары родился четвертый ребёнок, дочь Лилли Кэролайна Экинс.

Концертные туры 
 Night Train Tour (Athens, GA) вместе с Jason Aldean (2013)
 Own The Night Tour вместе с Lady Antebellum (2012)
 Anything Goes Tour вместе с Florida Georgia Line (2015)
 Suits & Boots Tour вместе с Brett Eldredge (2015)

Награды и номинации

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 thomasrhett.com

Кантри-музыканты США
Исполнители Big Machine Records
Выпускники Липскомбского университета